Галієв:
 Галієв Ернест Едуардович — український політик.
 Саїд-Галієв Сахиб-гару — радянський державний і партійний діяч.
 Султан-Галієв Мірсаїд Хайдаргалійович — радянський партійний і державний діяч.
 Галієв Асгат Талгатович (нар. 1949) — голова адміністрації міста Салавата в Башкортостані.
 Галієв Венер Зайнуллович (нар. 1975) — дворазовий чемпіон світу з бойового самбо.
 Галієв Мунавір Мухаметамінович (1934—2012) — Герой Соціалістичної Праці.
 Галієв Нургалі Мухаметгалійович (1914—1977) — Герой Радянського Союзу.
 Галієв Рифат Муллагалійович (нар. 1971) — радянський, узбецький і російський футболіст.
 Галієв Станіслав Сергійович (нар. 1992) — російський хокеїст.
 Галієв Шаукат Галійович (1928—2011) —  татарський дитячий письменник, поет.

 Галієва:
 Галієва Гульжіхан Галіївна (1917—1982) — народна артистка Казахської РСР.
 Галієва Розалія Ільфатівна (нар. 1977) — російська спортсменка, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики.

Татарські прізвища
Башкирські прізвища